Azorella ovata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques-Julien Houtou de La Billardière. Azorella ovata ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ovata